Dit artikel geeft een overzicht van de Austrian Snooker Open in 2010.

Hoofdtoernooi 

Snooker in 2010
Snookertoernooi
Sportevenement in Oostenrijk